Sofia de Meclemburgo (; 18 de dezembro de 1481 — Torgau, 12 de julho de 1503) foi uma nobre alemã. Era Duquesa de Meclemburgo por nascimento e princesa-eleitora da Saxónia por casamento.

Vida 
Sofia era a terceira dos sete filhos de Magno II, Duque de Meclemburgo, e da sua esposa, a princesa Sofia da Pomerânia.

A 1 de março de 1500, casou-se com o príncipe-eleitor João da Saxónia.  Juntos, tiveram um filho:
 João Frederico I (30 de Junho de 1503 - 3 de Março de 1554), sucedeu ao pai como Eleitor da Saxónia, casou-se em 1527 com a princesa Sibila de Cleves; com descendência.

Sofia morreu pouco depois do nascimento do seu filho, antes de o seu marido se tornar príncipe-eleitor.  Foi enterrada na Igreja de Santa Maria em Torgau. A sua sepultura em bronze foi feita por Peter Vischer, o Velho na sua oficina de Nuremberga, seguindo o desenho de Jacopo de' Barbari.

O seu viúvo e o irmão dele, Frederico, o Sábio fundaram um altar em honra dela. Foi dedicado a Santa Ana e aos Catorze santos auxiliares, e foi inaugurado a 18 de Julho de 1505.  O cunhado de Sofia encomendou um retábulo a Lucas Cranach, o Velho. Acredita-se que um triplico que se encontra actualmente em exposição no Museu de Städel em Frankfurt e é conhecido como o Retábulo de Torgau , é esse mesmo retábulo.  Existe também outro quadro de Cranach, uma representação compacta dos Catorze Santos Auxiliares, que ficou em Torgau e se encontra colocado por trás da campa de Sofia.

Ascendência

Bibliografia 
 Friedrich Wigger: Stammtafeln des Großherzoglichen Hauses von Meklenburg, in: Jahrbücher des Vereins für Mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde, vol. 50, 1885, p. 111-326 (Online)
 Peter Findeisen, Heinrich Magirius (eds.): Die Denkmale der Stadt Torgau, in the series Die Denkmale im Bezirk Leipzig, Seemann, Leipzig, 1976
 Ingetraut Ludolphy: Friedrich der Weise, Kurfürst von Sachsen. 1463–1525, Göttingen, 1984, ISBN 3-525-55392-7

Alemães do século XV
Alemães do século XVI
Duquesas da Alemanha
Casa de Meclemburgo-Schwerin
Mulheres da Alemanha medieval
Mulheres do século XV
Mulheres do século XVI
Casa de Wettin
Princesas eleitoras da Saxônia
Naturais de Wismar